Ye, een Chinese achternaam
 Zaak-Ye, een omkoop- en gokschandaal in het Belgisch voetbal waarbij spelers en trainers zouden zijn omgekocht door de Chinese gokmaffia
 Yé, een plaats in de gemeente Haría op het Spaanse eiland Lanzarote
 .ye, de extensie voor domeinnamen uit Jemen
 Yé Yé, de titel van de vierde (en laatste) elpee van de Belgische rockgroep TC Matic uit 1985
 Ye, pseudoniem van de Amerikaanse artiest Kanye West
 Ye, het achtste studioalbum van Kanye West uit 2018

Zie ook
 IJe (ook Ye, Ie of E), een afgedamd riviertje in de gemeente Zeevang